Западная Нуса-Тенгара (; устар. передача Западные Малые Зондские Острова) — провинция в Индонезии, в составе архипелага Малые Зондские острова.

Наиболее крупные острова в провинции — Ломбок и Сумбава. Город Матарам на острове Ломбок — административный центр и самый большой город провинции. Население — 5 320 092 чел.

Административное деление 
Провинция делится на 8 округов (kabupaten) и 2 городских муниципалитетов (kotamadya):

Экономика 
В 2002 году ООН в своём отчёте охарактеризовало провинцию Западная Нуса-Тенгара как наименее развитую часть Индонезии.

Примечания

Ссылки